Падурениј има више значења:

 Падурениј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Падурениј (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији